Die folgende Auflistung zeigt alle Ergebnisse des Asien-Cups zwischen 1992 und 1995.



Austragung 1992 
Der erste Asien-Cup wurde zwischen dem 15. und 19. Februar 1992 im japanischen Obihiro in der Unterpräfektur Tokachi ausgetragen. Japan setzte sich im Finale gegen die Volksrepublik China durch. Den dritten Platz sicherte sich Nordkorea vor Südkorea.

Vorrunde

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 1993 
Der zweite Asien-Cup wurde zwischen dem 25. und 28. Januar 1993 im japanischen Sapporo in der Unterpräfektur Ishikari ausgetragen. Japan verteidigte den Titel vor Nordkorea. durch. Den dritten Platz sicherte sich Südkorea vor der Volksrepublik China.

Austragung 1995 
Der dritte und letzte Asien-Cup wurde zwischen dem 27. und 30. Januar 1995 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ausgetragen. Kasachstan setzte sich bei seiner ersten Teilnahme vor Titelverteidiger Japan durch. Den dritten Platz sicherte sich die Volksrepublik China vor Gastgeber Südkorea.

Literatur 
 

Eishockeyturnier
Sportveranstaltung in Asien
Eishockey (Asien)